La Guerre des clans est le titre de plusieurs œuvres :

 La Guerre des clans, jeu télévisé québécois diffusé de 1992 à 1997 puis depuis 2009 ;

 La Guerre des clans, film hongkongais de Chu Yuan (1976) ;

 La Guerre des clans, cycle de livres écrits par Erin Hunter.

Homonymie de titre